Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1983, die achte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 3. und 10. April 1983 in der angolanischen Hauptstadt Luanda statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Zaires, die zum ersten Mal, dazu noch ungeschlagen, den Titel erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Mosambik und Kamerun am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in Form eines Rundenturniers. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele absolvierte (insgesamt wurden 15 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Afrikameister der Damen 1983. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da Mosambik, Angola und die Elfenbeinküste punktgleich waren und Mosambik gegen die Elfenbeinküste, die Elfenbeinküste gegen Angola und Angola gegen Mosambik gewann, entschied das relative Korbverhältnis (Mosambik: +1; die Elfenbeinküste: 0; Angola: −1) aus diesen drei Partien.

Spielort 
Gespielt wurde im 6.873 Menschen fassenden Pavilhão da Cidadela in Luanda.

Ergebnisse

Meistermannschaft 
 Bompoco Lomboto
 Evoluko Bokele
 Kamanga Kasala
 Komichelo Kayumba
 Lingenda Liyoko
 Longanza Kamimbaya
 Nguya Nakwete
 Trainer: Ngoie wa Ngoie

Abschlussplatzierung 

Zaire qualifizierte sich durch den Sieg für die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1983 in Brasilien.

Weblinks 
 1983 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1983
Afrikameisterschaft 1983
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Luanda
Frauenbasketballwettbewerb